Die Nemzeti Bajnokság II (deutsch: Nationale Meisterschaft II, Abkürzung: NB II.) ist die zweite Fußballliga Ungarns.

Modus 
Die Liga wurde 1901 gegründet. Ab der Saison 2005/06 wurde sie in zwei Staffeln (West und Ost) zu je 16 Mannschaften ausgespielt. Die beiden Erstplatzierten stiegen in die Nemzeti Bajnokság I auf. Zur Saison 2013/14 stand eine Ligenreform an, wodurch die Nemzeti Bajnokság II fortan nur noch in einer Staffel ausgetragen wird. Somit gab es in der Übergangssaison 2012/13 jeweils acht Absteiger pro Staffel und zusätzliche Abstiegsplayoffs zwischen den Sechst- bis Achtplatzierten. Die neue eingleisige Liga bestand aus 16 Mannschaften und wurde 2016/17 auf 20 Teams erhöht. Die ersten zwei Mannschaften steigen in die Nemzeti Bajnokság I auf.

Meister seit 2005

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Ungarn